Charles Diebold – imprenditore statunitense di origine tedesca
 Eugen Diebold – calciatore svizzero, attaccante
 Francis X. Diebold – economista statunitense
 John Diebold – imprenditore statunitense pioniere nel campo dell'automazione
 Laure Diebold – importante membro femminile della Resistenza francese durante la seconda guerra mondiale